Боевое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Боевое — название села Жанатуган Бурабайского района Акмолинской области, до 19 марта 1992 года.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Боевое — исчезнувшее село на территории Городского округа Феодосия/Феодосийского городского совета.

Украина 
 Боевое — село в Никольском районе Донецкой области.
 Боевое — село в Черниговском районе Запорожской области.
 Боевое — село в Геническом районе Херсонской области.